Der erst 1930 entdeckte Pluto galt bis 2006 als der 9. Planet unseres Sonnensystems, wurde aber 2006 zur neuen Kategorie Zwergplanet herabgestuft. Er hat die extrem lange Umlaufzeit von rund 248 Jahren, während derer er 247-mal von der Erde auf der Innenbahn überholt wird und in Opposition zur Sonne steht. Der langen Umlaufzeit wegen braucht er für ein Tierkreiszeichen durchschnittlich über 20 Jahre. Da seine Bahn jedoch mit 17,16° extrem stark gegenüber der Ekliptik geneigt ist, werden einige Tierkreiszeichen, vor allem Skorpion, Fische und Widder, gar nicht durchlaufen. In diesen Jahren kann auch von einer Konjunktion zur Sonne nur eingeschränkt die Rede sein, da er bei Konjunktion im Frühjahr, von der Erde aus gesehen, fast um den Betrag seiner Bahnneigung von der Ekliptik abgesenkt ist (10. April 2087: 16,79°), im Herbst entsprechend angehoben (16. Oktober 2227: 16,59°). 

Bei Konjunktion Mitte Januar im Schützen und Mitte Juli in den Zwillingen steht der Zwergplanet in der Nähe seiner Knoten mit der Ekliptik und tritt meistens einmal pro 248-Jahres-Zyklus im Januar (11. Januar 2019) und derzeit zweimal im Juli (14. Juli 2078 und 15. Juli 2179) hinter die Sonne.

Man beachte in der Tabelle unten jedoch, dass der Pluto in Knotennähe zwischen Januar 2018 und Januar 2020 pro Jahr sich etwa um 33,35 Winkelminuten senkt bei einem scheinbaren Sonnendurchmesser von etwa 32 Minuten. Daher kann diese Bedeckung in ganz seltenen Fällen ausbleiben. Demgegenüber hebt er sich zwischen Juli 2177 und Juli 2179 um etwa 22,4 Minuten pro Jahr, weshalb auch nur eine Aprilbedeckung je Zyklus möglich wäre. Am 14. Januar 2267 wird der Pluto indes wieder mit +1,12′ sehr zielsicher die Sonne treffen und am 17. Juli 2426 (−14,84′) sowie am 19. Juli 2427: (+7,46′) wieder im Juli doppelt treffen.

Am 4. September 1989 stand der Pluto bei 29,6556 AE Sonnenentfernung im Perihel, wo er am 14. September 2237 bei 29,6453 AE wieder stehen wird – jeweils am Übergang der Jungfrau zur Waage bzw., da er dort fast maximal angehoben ist, am Übergang des Bärenhüters zur Schlange. Am 20. Februar 2114 steht er bei 49,3191 AE Sonnenentfernung im Walfisch und südlich des Widders im Aphel.

In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Pluto für 2004–2024 sowie für alle Eintrittszyklen in neue Sternbilder zwischen 1989 und 2238 nebst Oppositionsschleife angegeben; Bedeckungen sind in der rechten Spalte fett markiert, die Zyklen um die von 2178 sind auch aufgeführt. Auch Zyklen mit extremalen Entfernungen bei Opposition und solche mit extremalem Mittelpunktswinkel zur Sonne bei Konjunktion (nebst Nachbarzyklen) sind aufgeführt bei Fettung der jeweiligen Extremalwerte, ferner alle Zyklen, in denen sich der auf zwei Nachkommastellen gerundete Wert der scheinbaren Größe ändert. Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge).

Pfad

Anmerkungen

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Pluto
Zeittafel (Astronomie)